Інститут Законодавчих Ідей — незалежна громадська організація, створена у 2017 році, головою організації Тетяною Хутор та виконавчим директором Мартиною Богуславець. Головним завданням ІЗІ є проведення антикорупційної експертизи законодавства. Організація фінансується завдяки підтримці міжнародних донорів.

Опис

Місія 
Незалежний аналітичний центр, який працює заради прийняття законодавства без корупційних, дискримінаційних норм та його подальшої ефективної імплементації.

Керівництво 
Голова організації – Тетяна Хутор.

Виконавча директорка – Мартина Богуславець.

Наглядова рада: Лариса Гольник (суддя, лауреат міжнародної відзнаки Blueprint for Free Speech як викривач корупційного злочину), Єгор Соболєв (український журналіст, політик, програміст), Оксана Нестеренко (керівник Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції в Україні (ACREC), викладачка НаУКМА, кандидатка юридичних наук).

Напрямки діяльності 

 проведення антикорупційної експертизи законопроєктів і підзаконних нормативно-правових актів
 антикорупційна експертиза нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування
 дослідження та удосконалення законодавчих інструментів запобігання та боротьби з корупцією,
 виявлення ефективних практик взаємодії влади та стейкхолдерів — від парламенту до місцевого самоврядування
 розробка унікальних методологій проведення антикорупційної експертизи та авторських навчальних курсів, проведення антикорупційної експертизи законодавства
 здійснення постійного паралельного громадського моніторингу виконання Україною зобов'язань в межах конвенції ООН проти корупції
 створенні рейтингу авторів законопроєктів з корупційними ризиками
 здійснення пошуку та доставки допомоги у райони бойових дій

Напрямки діяльності

Антикорупційна експертиза законопроєктів ВРУ 
Антикорупційна експертиза — це інструмент виявлення корупційних ризиків у законодавстві. Антикорупційна експертиза допомагає зробити правила прозорими та уникати корупційних складових. Цей інструмент покликаний не допустити прийняття законодавства, яке може бути використане недобросовісними посадовцями для зловживань. За останні 6 років організація проаналізувала понад 8000 законопроєктів та виявила корупціогенні фактори в 984 з них.

Антикорупційн експертиза проєктів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування 
Інститут законодавчих ідей першим в Україні розпочав допомагати органам місцевого самоврядування — проводити аналіз їх нормативно-правових актів.

ІЗІ підписав меморандуми про співпрацю із 7 містами України — Київ, Житомир, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Миколаїв  — в яких команда проводить експертизу проєктів рішень міських рад та їх виконавчих комітетів.

ІЗІ розробив Методологію проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, аби поширити практику підготовки якісних проєктів рішень без корупційних ризиків для всієї України.

Команда ІЗІ сприяє обміну кращими управлінськими практиками між містами партнерами, а також посилює інститут уповноважених з питань запобігання корупції в містах.  

Також команда ІЗІ проводить онлайн-навчання для представників місцевої влади, громадських активістів та студентів-майбутніх юристів щодо механізму проведення експертизи.

Соціальні дослідження чинного законодавства

1,5 мільярда і протези: корупційні схеми на забезпеченні людей з інвалідністю засобами реабілітації 
Інститут законодавчих ідей спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції дослідили найбільш поширені корупційні схеми забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації. Окремо були проаналізовані корупційні ризики чинної системи доступу підприємств до ринку ТЗР , досліджена практика їх реалізації, а також негативні наслідки до яких вони призводять.

Просвітницька діяльність

Авторський курс «Антикорупційна експертиза» 
У 2021 році запустили просвітницький напрямок, створивши курс «Антикорупційна експертиза».

Учасники цього курсу отримують навички проведення антикорупційної експертизи законодавства різного рівня та практичним механізмам її врахування.

Дорогі Закони

Запустили серію програм на 24 каналі.

Міжнародна діяльність

Моніторинг виконання Конвенції ООН проти корупції 
Конвенція ООН проти корупції (UNCAC) -  основний міжнародний договір у сфері протидії корупції прийнятий у 2003 році. UNCAC зобов'язує держав-учасниць створювати ефективні антикорупційні механізми.

Для забезпечення об'єктивності цієї оцінки, міжнародна коаліція антикорупційних організацій (UNCAC Coalition) передбачила проведення громадськістю паралельного оцінювання країн. Інститут законодавчих ідей готує паралельний звіт громадського суспільства щодо стану виконання Україною Розділу II UNCAC.

Внутрішня діяльність

Рейтинг авторів законопроєктів з корупціогенними факторами 
Інститут законодавчих ідей систематично на основі висновків бази експертиз законопроєктів готує Рейтинг  народних депутатів-авторів законопроєктів із корупційними ризиками. До рейтингу входять ТОП-10 депутатів, які зареєстрували найбільше законодавчих ініціатив із корупціогенними факторами, а також ТОП-фракцій, сфер, мажоритарників.

22 червня 2021 року презентовано Рейтинг всіх народних депутатів, які є авторами законопроєктів з корупціогенними факторами за 2 роки діяльності Верховної Ради.

21 вересня 2021 року презентовано Рейтинг авторів законопроєктів з корупційними ризиками за 5 сесію ВРУ 9 скликання.

Моніторинг комітетів Верховної Ради 
Інститут законодавчих ідей провів незалежний громадський моніторинг результативності комітетів Верховної Ради України (ВРУ) та стану їх взаємодії зі стейкхолдерами протягом 2020 року. Дослідження відображає оцінку результативності діяльності кожного комітету ВРУ за 27 показниками законопроєктної, контрольної та організаційної функцій, на основі якої сформовано 14 рейтингів комітетів ВРУ.

Антикорупційна експертиза підзаконних нормативно правових актів у співпраці з НАЗК 
Станом на початок вересня 2021 року ІЗІ провели антикорупційну експертизу 44 актів.

Більшість виявлених корупційних ризиків були виправлені або стали підставою для відкликання актів, таким чином не давши реалізуватися на практиці корупційним схемам та зловживанням.

Історія 
2015 — При Комітеті з питань запобігання та протидії корупції Верховної Ради України 8 скликання було створено Раду громадських експертиз. До її складу із поміж 100 кандидатів було відібрано 10 кращих юристів та вузькоспеціалізованих аналітиків. Кожен із них пройшов відкритий конкурсний відбір. Серед переможців конкурсу були Тетяна Хутор, Мартина Богуславець, Анастасія Кривонос, які згодом і стали засновниками ІЗІ.

2017- Команда, маючи два роки досвіду проведення антикорупційної експертизи усіх без винятку законопроєктів, що реєструвалися у Парламенті прийняла рішення продовжити свою діяльність, як незалежний аналітичний центр.

15 жовтня 2017 року було зареєстровано громадську організацію — Інститут законодавчих ідей.

2018—2019 — Стартував пілотний проєкт щодо аналізу законопроєктів до 2 читання.

Також команда започаткувала новий напрям діяльності на регіональному рівні, щоб допомагати з формуванням методології щодо визначення ризиків у процесі прийняття рішень місцевими органами влади. В результаті було підписано меморандум про співпрацю з Київською міською радою та розпочато роботу з керівниками Львівського регуляторного центру та представниками Сектору доброчесності та запобігання корупції Львівської міської ради щодо експертизи нормативно-правових актів цих рад.

Під час президентської кампанії 2019 року було проаналізовано програми кандидатів на посаду Президента України у 2014 році та їх законотворчу діяльність протягом наступних 5 років.

2020 — Проведено дослідження у сфері антикорупційної експертизи, аналізу корупціогенних факторів у закордонній практиці, публічних закупівлях, функціонування парламентських комітетів. У 2020 році команда працювала над організаційною розбудовою та утворила два відділи: аналітичний та комунікаційний.

У 2021 Команда ІЗІ:

 Вперше в Україні почала проводити системну антикорупційну експертизу в регіонах, охопили 7 міст;
 Розробила Методологію проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;
 Зробила комплексний моніторинговий звіт від громадськості виконання Україною Конвенції ООН проти корупції;
 Стала першою громадською організацією, яка взяла участь у Конференції держав-учасників Конвенції ООН проти корупції у складі офіційної делегації від України;
 ІЗІ стала членом міжнародної коаліції антикорупційних організацій UNCAC Coalition серед інших 350 організацій зі 100 країн;

2022 — З початку повномаштабної війни організація започаткувала новий напрям діяльності: здійснення пошуку та організації постачання допомоги у райони бойових дій. Також організація займається аналізом і поясненням законопроєктів, ухвалених законів та змін у правовому полі, які виникають в період воєнного стану.

Співпраця 
Інститут законодавчих ідей є членом міжнародної коаліції антикорупційних організацій UNCAC Coalition серед інших 350 організацій зі 100 країн.

У межах проєктів в Україні ІЗІ співпрацює з НАЗК та ВРУ.

Примітки